18-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет проходил в Израиле с 1 по 7 мая 2000 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом в четвёртый раз стала сборная Португалии.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 49 команд выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть и присоединились к сборной Израиля — хозяйке турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 2000 году
Спорт в Израиле в 2000 году
Чемпионаты Европы в Израиле
Май 2000 года
футбол юноши
Международные соревнования по футболу в Израиле